

Лузький район — адміністративна одиниця у складі Кіровської області
 Лузький район — адміністративна одиниця у складі Ленінградської області

Див. також 
 Прилузький район